Грабар — робітник на земляних роботах (у грабарстві), землекоп, копач, копа́льник.
 Грабар — діалектна назва гробокопача.
 Грабар — буквально «письмовий», або класична вірменська мова — найстаріша письмова форма вірменської мови.

Прізвище 

 Грабар Андрій Володимирович (1995—2021) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грабар Андрій Миколайович (1896—1990) — історик середньовічного і візантійського мистецтва.
 Грабар Віктор Васильович (1990—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грабар Володимир Еммануїлович (1865—1956) — український та російський правознавець.
 Грабар Іван Григорович (*1954) — доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України, академік Академії технологічних наук України.
 Грабар Ігор Емануїлович (1871—1960) — російський і радянський художник.
 Грабар Костянтин (1877—1938) — священик, мистецтвознавець, громадський діяч на Закарпатті.
 Грабар Олександр Олександрович (1883—1959) — український орнітолог.
 Грабар Олександр Олексійович (*1956) — доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Грабар Ольга Адольфівна (1846—1930) — москвофілка, головна обвинувачена в москвофільському процесі за державну зраду у Львові у 1881 році.
 Грабар Петро Миколайович (1898—1986) — вчений у галузі хімії, біохімії, імунології, імунохімії.
 Грабар Сергій Володимирович (*1954) — український письменник і перекладач, джазмен.

Див. також 
 Грабарство
 Грабарка

Примітки 

Українські прізвища